Михаэль Тимм (; 13 ноября 1962, Хагенов) — немецкий боксёр средних весовых категорий, выступал за сборную ГДР в первой половине 1980-х годов. Чемпион Европы, трёхкратный чемпион национального первенства, бронзовый призёр командного Кубка мира, победитель престижных международных турниров. Также известен как успешный тренер, готовил многих чемпионов мира профессионального бокса.

Биография 
Михаэль Тимм родился 13 ноября 1962 года в городе Хагенов, федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания. Активно заниматься боксом начал в раннем детстве, позже тренировался под руководством знаменитого специалиста Фрица Здунека. Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1979 году, когда в полусреднем весе выиграл юниорское первенство ГДР. Год спустя повторил это достижение, а ещё через год был первым уже на взрослом чемпионате страны. В 1982 году во второй раз завоевал титул чемпиона Германской демократической республики, в 1983 году занял первое место в третий раз — уже в средней весовой категории. Позже принимал участие во многих международных турнирах, часто оказывался в числе призёров и победителей. Наиболее успешным в карьере Тимма получился 1985 год, он выиграл бронзу на командном Кубке мира в Сеуле и первенство Европы в Будапеште. Вскоре после этого покинул национальную сборную, завершив тем самым карьеру боксёра.

Начиная с 1986 года Тимм работал тренером по боксу в спортивном клубе «Шверин» и возглавлял юниорскую сборную ГДР по боксу. После объединения Германии с 1991 года занимал должность главного тренера Мекленбурга и Передней Померании. В период 1997—2012 состоял в промоутерской компании Universum Box-Promotion, в том числе два года был у них ведущим тренером, сменив на этом посту опытнейшего Здунека. Как тренер Михаэль Тимм в разное время работал с такими известными боксёрами как Юрген Бремер, Сергей Дзинзирук, Андрей Котельник, Владимир Сидоренко, Феликс Штурм, Руслан Чагаев, Стипе Дрвиш, Луан Красничи, Томас Ульрих, Хуан Карлос Гомес, Берт Шенк, Рахим Чахкиев.

В настоящее время Тимм работает в Немецкой боксёрской ассоциации, занимается отбором и подготовкой спортсменов олимпийского бокса. Проживает в Шверине, женат, есть две дочери.

Примечания

Ссылки 
 Михаэль Тимм  — страница в энциклопедии сайта boxrec.com

Боксёры ГДР
Боксёры 1980-х годов
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории
Чемпионы Европы по боксу
Тренеры по боксу Германии